У́лица Инструмента́льщиков:
 Улица Инструментальщиков — улица в Екатеринбурге
 Улица Инструментальщиков — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург)